Городское поселение город Никольск — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Городское поселение город Никольск — в Никольском районе Вологодской области.
 Городское поселение город Никольск — в Никольском районе Пензенской области.